Лендава може бити:

 Лендава (река), река у источној Словенији
 Лендава (град), градско насеље у источној Словенији
 Општина Лендава, општина у источној Словенији са истоименим управним седиштем
 Лендава (Јабланица), насеље у општини Јабланица, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ